Der englische Begriff Imaging kann stehen für
 Digital Imaging
 Bildgebendes Verfahren im Allgemeinen
 Bilderzeugung
 das Programm Imaging (Windows)
 ein Verfahren zur Erzeugung und Verarbeitung eines Speicherabbildes
 Exoplanet#Direkte Beobachtung: mögliche Detektionsmethode für Exoplaneten, manchmal auch als Direct Imaging bezeichnet.